Okręty US Navy o nazwie USS "Jouett", pochodzącej od Jamesa Edwarda Jouetta:
 Pierwszy "Jouett" (DD-41) był niszczycielem typu Paulding, który został zwodowany w 1912, służył w czasie I wojny światowej, a następnie służył w United States Coast Guard w latach 1924-1930. Sprzedany w 1934.
 Drugi "Jouett" (DD-396) był niszczycielem typu Somers, który został zwodowany w 1938, służył w czasie II wojny światowej i został wycofany ze służby w 1945.
 Trzeci "Jouett" (DLG-29) był krążownikiem rakietowym typu Belknap, który został zwodowany w 1964 i wycofany ze służby w 1994.
Jouett